Die Arbeitsgemeinschaft Die Moderne Küche e. V. (AMK) ist eine Wirtschaftsvereinigung und Interessenvertretung der Küchenbranche mit Sitz in Mannheim.

Die AMK vertritt seit über 50 Jahren die Interessen ihrer Mitgliedsunternehmen durch ein umfassendes Maßnahmenprogramm und zielgruppenorientierte Dienstleistungen. Engagiert in der AMK war beispielsweise Walter Ludewig in seiner Funktion als Chef des Möbelunternehmens Poggenpohl. Die AMK hat heute etwa 150 Mitglieder – Unternehmer aus den Bereichen Küchenmöbelindustrie, Geräte- und Zubehörhersteller, Dienstleister und Handelskooperationen.

Sie widmet sich vordringlich der Förderung der Nachfrage von Einbauküchen, der branchenübergreifenden, herstellerneutralen Unterstützung und Förderung der in der Küchenbranche tätigen Mitgliedsfirmen.

In der Schweiz gibt es einen Partnerverband – den KVS (Küchen-Verband Schweiz).

Weblinks 
 
 Arbeitsgemeinschaft Die Moderne Küche e.V (AMK)
 Küchen-Verband Schweiz (KVS)

Wirtschaftsverband (Deutschland)
Arbeitsgemeinschaft Moderne Kuche
Organisation (Mannheim)